Andrzej Zawada (1928–2000) – polski himalaista i sejsmolog
 Andrzej Zawada (ur. 1948) – polski krytyk literacki i tłumacz

Zobacz też 
 Zawada